Kailahun (district), een district in de provincie Eastern in Sierra Leone
 Kailahun (stad), de hoofdplaats van dit district